Boba steht für:
 die Figur Boba Fett aus Star Wars
 Bubble Tea
 die Gemeinde Boba in Ungarn